НЛП може да се отнася за:

 Невролингвистично програмиране
 Народнолиберална партия